Grabowa steht für:
 Grabowa (Wieprza), deutsch: Grabow, Fluss in Pommern, Polen
 Grabowa (Schlesische Beskiden), Berg in den Schlesischen Beskiden, Polen

Grabowa ist der Name folgender Orte:
 Grabowa (Łazy), Stadt in der Woiwodschaft Schlesien, Polen
 Grabowa (Łubnice), Stadt in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Polen
 Grabowa (Mniszków), Stadt in der Woiwodschaft Łódź, Polen
 Grabowa (Mykanów), Stadt in der Woiwodschaft Schlesien, Polen
 Grabowa (Pątnów), Stadt in der Woiwodschaft Łódź, Polen
 Grabowa (Potworów), Stadt in der Woiwodschaft Masowien, Polen
 Grabowa (Rusinów), Stadt in der Woiwodschaft Masowien, Polen
 Grabowa (Rychwał), Stadt in der Woiwodschaft Großpolen, Polen

Siehe auch:
 Grabow, Grabower, Grabouw